Das Dameneinzel der Australian Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Steffi Graf. Das Finale bestritten Mary Pierce und Arantxa Sánchez Vicario, welches Pierce in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1995